Dušan Kovačević, um dramaturgo e realizador Sérvio.
 Darko Kovačević, um futebolista da Sérvia.
 Oliver Kovačević, um futebolista profissional da Sérvia.
 Stevan Kovačević, um futebolista da Sérvia.

Ver também 
 Kovač
 Kovács
 Schmidt

Sobrenomes da língua servo-croata
Sobrenomes da língua sérvia
Sobrenomes derivados de profissões